Pedro Martínez era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Roberto Carballés Baena ha sconfitto Bernabé Zapata Miralles con il punteggio di 6-3, 7-6(8-6).

Teste di serie 

  Pedro Martínez (primo turno)
  Bernabé Zapata Miralles (finale)
  Roberto Carballés Baena (campione)
  Carlos Taberner (secondo turno)

  Franco Agamenone (primo turno) 
  Federico Delbonis (quarti di finale) 
  Alexandre Müller (primo turno) 
  Marco Trungelliti (primo turno)

Qualificati 

  Giovanni Fonio (secondo turno)
  Filip Cristian Jianu (primo turno)
  Nicolas Moreno de Alboran (primo turno, ritirato)

  Bogdan Bobrov (secondo turno) 
  Daniel Mérida (secondo turno) 
  Viktor Durasovic (secondo turno)

Wildcard 

  Javier Barranco Cosano (secondo turno, ritirato)
  Jerzy Janowicz (quarti di finale)

  Carlos López Montagud (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Copa Sevilla 2022